Нашисты — разговорное наименование членов некоторых политических движений, имеющих в названии слово «наш». В России данный термин зачастую употребляется для обозначения участников всех провластных молодёжных организаций и движений (как правило, с негативным подтекстом и отсылкой на слово нацизм).

 Молодёжное движение «Наши».
 Партия «Наша Украина»

См. также
 Титушки

Примечания